Due unità della Marina militare polacca hanno portato il nome di ORP Wicher:

  – cacciatorpediniere della classe Wicher, varato nel 1928 e affondato in un attacco aereo nel 1939
  – cacciatorpediniere della classe Skoryj, varato nel 1958 e radiato nel 1975